

Овражне — селище, Коноський район, Архангельська область
 Овражне — присілок, Томський район, Томська область

Овражне — село, Роздольненський район, АР Крим